Hochofen steht für
 eine Anlage der Eisenmetallurgie, siehe Hochofen
 eine Gemeinde im Okres Karlovy Vary, Tschechien, siehe Vysoká Pec u Nejdku
 eine Gemeinde im Okres Domažlice, Tschechien, siehe Pec pod Čerchovem
 den Ortsteil Vysoká Pec der Gemeinde Bohutín im Okres Příbram, Tschechien
 den Ortsteil Hochofen (Stadtsteinach) der Stadt Stadtsteinach, Landkreis Kulmbach, Bayern

Siehe auch:
 Hohenofen